The Last Supper - een cultfilm van Stacy Title uit 1995
 Last Supper (2018), Amerikaanse film uit 2018 
 Engels voor het Het Laatste Avondmaal (doorverwijspagina)